Muna kan syfta på:

 Muna (artist) – en artist
 Muna (släkte) – ett släkte fjärilar
 Muna-Buton-språk – en samling besläktade malajo-polynesiska språk som talas främst på öarna Pulau Muna och Buton utanför Sulawesi i Indonesien

Geografi

Indonesien 
 Kabupaten Muna, kabupaten, Sulawesi Tenggara, 
 Pulau Muna – en ö i provinsen Sulawesi Tenggara

Iran 
 Mūnaq, ort, Östazarbaijan,

Mexiko 
 Muna, Mexiko, ort, Yucatán, 
 Muna (kommun), Yucatán, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar